Ефим Люценко:
 Люценко, Ефим Ефимович (1810—1891) — российский археолог, литератор. Сын Е. П. Люценко.
 Люценко, Ефим Петрович (1776—1854) — русский чиновник, прозаик, поэт и переводчик.